Гольчево:

 Гольчево — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Каменьский повят.
 Гольчево — гмина (волость) в Польше, входит в Каменьский повят, Западно-Поморское воеводство.